

Persone
 Brian McFadden (1980) – cantautore irlandese
 Daniel McFadden, detto "Dan" (1937) – economista statunitense vincitore del Premio Nobel per l'economia
 Darren McFadden (1987) – ex giocatore di football americano statunitense
 Davenia McFadden (1961) – attrice statunitense
 Fergus McFadden (1986) – rugbista a 15 irlandese
 Gates McFadden, propr. Cheryl Gates McFadden (1949) – attrice statunitense
 Hamilton MacFadden (1901-1977)  – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 James McFadden (1983) – ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Leon McFadden (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Marshall McFadden (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Tatyana McFadden (1989) – atleta paralimpica, fondista e biatleta statunitense
 Thaddus McFadden (1987) – cestista statunitense, con cittadinanza georgiana
 Walter McFadden (1987) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 3066 McFadden – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Fadden